

Carriera nel wrestling

Continental Wrestling Entertainment (2016–2017) 
Il 24 febbraio 2016 Kavita Dalal è entrata a far parte della Continental Wrestling Entertainment, la federazione creata da The Great Khali. Kavita ha fatto il suo debutto nel giugno del 2016 attaccando B. B. Bull. Il 25 giugno ha adottato il ringname Hard KD e, insieme a Sahil Sangwan, è stata sconfitta da B.B. Chul Bulll e Super Khalsa nel primo Mixed Tag Team match della compagnia.

WWE (2017-presente)

Mae Young Classic (2017-2018) 
Il 13 luglio 2017 è stato annunciato che Kavita avrebbe preso parte al torneo Mae Young Classic. Nella puntata del 28 agosto, Kavita è stata eliminata al primo turno da Dakota Kai.

Kavita ha partecipato alla seconda edizione del Mae Young Classic. Nella puntata del 19 settembre 2018, Kavita viene, però, sconfitta al primo turno da Kaitlyn.

NXT (2017–presente) 
Il 15 ottobre 2017 è stato annunciato che Kavita ha firmato con la WWE, venendo mandata al WWE Performance Center. In seguito, Kavita è stata assegnata al territorio di sviluppo di NXT. L'8 aprile 2018, nel Kick-off di WrestleMania 34, Kavita ha fatto la sua prima apparizione nel roster principale partecipando alla prima edizione della WrestleMania Women's Battle Royal, ma è stata eliminata da Naomi. Il suo contratto con la WWE è terminato il 20 maggio 2021, ma pochi giorni dopo, ha rivelato di essere ancora sotto contratto con la federazione.

Personaggio

Mosse finali 

 Roundhouse kick
 Spear

Wrestler assistiti 
 Baljit
 Singh Jossan

Musiche d'ingresso 
 Hard KD (CWE; 25 giugno 2016–9 luglio 2016)
 Hard KD (Second version) (CWE, 20 agosto 2016–13 luglio 2017)

Titoli e riconoscimenti 
12th South Asian Games
 Oro nel sollevamento pesi (75 kg) (2016)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Wrestler della WWE
Wrestler femminili